Schopp est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Herman Schopp (1899-1954), cinématographe autrichien
Markus Schopp (né en 1974), footballeur autrichien
Mike Schopp, personnalité radiophonique américain

Toponyme

Schopp, ville de l'arrondissement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat

Voir aussi
Johann Schop (1590-1667), compositeur et violoniste allemand

Homonymie de patronyme